Natty Dread – album zespołu Bob Marley & The Wailers, wydany w 1974 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 182. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Przypisy 

Albumy Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Island Records
Albumy Tuff Gong
Albumy wyprodukowane przez Chrisa Blackwella